Timelords ist der Name von

 Name der Band The KLF im Jahr 1988
 Völker, Gruppierungen und Einzelwesen im Doctor-Who-Universum#Timelords